Горобець — птах.

 Горобець Артур Павлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горобець Валерій Валентинович (1967—1995) — Герой Росії
 Горобець Віктор Михайлович (* 1964) — український історик.
 Горобець Віктор Сергійович (? — 2022) — солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Горобець Віта (* 1996) — українська баскетболістка-форвард.
 Горобець Денис Миколайович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Горобець Іван Григорович (* 1909 — після 1969) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-3-го скликань.
 Горобець Іван Юхимович (27 вересня 1926, село Яреськи, тепер Миргородського району Полтавської області — ?) — український радянський діяч, секретар Полтавського обкому КПУ.
 Горобець Іван Іванович (1939—2014) — радянський і український кіноактор та кінорежисер (Одеська кіностудія).
 Горобець Ксенія Ісаківна ( 1930) — українська вишивальниця.
 Горобець Лариса Жанівна — український науковець, доктор технічних наук.
 Горобець Михайло Юрійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горобець Олександр Олександрович — журналіст, політолог.
 Горобець Олександр Сергійович ( 1978) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Горобець Олексій Федорович (1922—1961) — Герой Радянського Союзу.
 Горобець Павло Матвійович — український живописець-пейзажист, член Асоціації художників Червоної України, член Спілки художників СРСР.
 Горобець Руслан Миколайович — старший лейтенант медичної служби батальйону «Айдар» Збройних сил України, хірург, кандидат медичних наук.
 Горобець Сергій Валерійович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Горобець Степан (нар. бл. 1885 р. — помер 1933) — визначний кобзар.
 Горобець Степан Христофорович — Герой Радянського Союзу.
 Горобець Тарас Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Горобець Юрій Васильович — український підприємець і футбольний функціонер.
 Горобець Юрій Васильович (актор)  (н. 1932) — радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії.
 Горобець Юрій Іванович — український фізик.
 Горобець Юрій Прокопович (08.08.1931, Усть-Каменогорськ (Казахстан) — 2010, с. Ольшанка, Кіровоградська область) — радянський, український живописець і графік. Художник-постановник і декоратор Одеської кіностудії.

Див. також 
 «Некмітливий горобець» — анімаційний фільм 1970 року.
 «Розпатланий горобець‎» — анімаційний фільм 1967 року.

Примітки 

Українські прізвища